

Населені пункти та їхні частини

 Генриково — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Генриково — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Генриково — село в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Генриково — село в гміні Свенцехова Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Генриково — частина села Малюшин у гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Генриково — частина села Ольшево в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Генриково — осада в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Генриково — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Генриково — осада в гміні Свенцехова Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки